Szabó Etelka színésznő
Szabó Etelka Kossuth-díjas (1953) védőnő
Szabó Etelka (1945) nyelvművelő

Jegyzetek